Kusmenko ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Agafja Andrejewna Kusmenko (1892–1978), ukrainische Anarchistin
 Juri Konstantinowitsch Kusmenko (* 1941), russischer Linguist, Skandinavist